Caspar Suevus ist der Name folgender Personen:

* Caspar Suevus (Pädagoge) (1577–1625), deutscher Pädagoge 
 Caspar Suevus (Mediziner), deutscher Mediziner